Krausch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Krausch, deutscher Basketballtrainer
 Fritz Krausch (* 1938), deutscher Politiker (LDPD), MdV
 Georg Krausch (* 1961), deutscher Physiker
 Heinz-Dieter Krausch (1928–2020), deutscher Geobotaniker

Siehe auch:
 Grausch